Berestoweć – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie borznianskim
 Berestoweć – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie kostopolskim
 Berestoweć – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie korosteńskim